Halfaxa — второй студийный альбом канадской музыкантки Граймс. Был выпущен 5 октября 2010 года в Канаде Arbutus Records, а в Великобритании и в остальной Европе в мае 2011 года Lo Recordings.

Список композиции

История выпуска

Примечания 

Альбомы Граймс